Vaughan puede referirse a:

 Vaughan, una ciudad canadiense localizada en Toronto, en la provincia de Ontario.

Personas

 Ralph Vaughan Williams, un compositor británico.
 Vaughan Lewis, un político de Santa Lucía.
 Vaughan Arnell, un director británico de vídeos musicales y comerciales de televisión.
 Vaughan Frederick Randal Jones, un matemático neozelandés.
 Richard Vaughan badmintonista británico.
 Richard Vaughan fundador y director de Vaughan Systems.
 Stevie Ray Vaughan, guitarrista y cantante estadounidense.